Меню́ (, ) — элемент интерфейса пользователя, позволяющий выбрать одну  из нескольких перечисленных опций программы.
В современных операционных системах меню является важнейшим элементом графического интерфейса пользователя.

Пункты меню могут выбираться пользователем любым из указательных устройств ввода, предоставляемых электронным устройством.

Типы меню 
По исполнению:
 текстовое
 графическое
По функциям:
 главное меню приложения
 всплывающее меню
 контекстное меню
 системное меню

Элементы меню 
 пункт меню — отдельные опции приложения
 пиктограмма, иллюстрирующая действие
 разделитель (визуально разделяет группы однородных пунктов меню)
 «упор» ограничивает ход сдвига курсора

Элементы меню обычно сгруппированы в:
 Строка меню () — основная часть меню, которая постоянно находится в окне приложения (реже скрывается и появляется при определённых действиях пользователя). Данная строка является так называемым главным меню окна () или меню верхнего уровня (), которая может содержать

 Всплывающее меню () или подменю (). Выбор элемента главного меню обычно приводит к вызову появляющегося под главным подменю, которое, в свою очередь, может содержать подменю.
Таким образом меню образует иерархическую структуру функциональных возможностей приложения.

Пункты меню в главном и всплывающих меню могут быть включены (), выключены () или недоступны (). Иногда вместо слов «включено» и «выключено» используют слова «активно» () и «неактивно» (). Обычно пункты, помеченные как включённые или выключенные, для пользователя выглядят одинаково, а недоступный пункт меню выводится несколько затемнённым, в частности, серым цветом.

Пункты всплывающих меню могут быть отмечены (), при этом для идентификации того, что пункт выбран, используются либо специальные пометки (см. чекбокс) (например, в Microsoft Windows и GNOME используется значок «галочка» — ✓), либо изменения цветовой гаммы кого-либо элемента пункта меню (в основном применяется для нестандартных графических меню).

Работа элементов меню 
Все элементы меню или часть элементов меню могут работать как настоящее меню, то есть как группа независимых счётных кнопок (счётных триггеров, Т-триггеров) из которой, как в настоящем меню, можно выбрать один, два или более пунктов, но чаще встречаются группы зависимых кнопок, которые работают как многофазный триггер, то есть из группы пунктов можно выбрать только один пункт, после выбора которого прежде выбранный пункт сбрасывается, но это уже не меню, а переключатель.

Меню в интерфейсе командной строки 
В интерфейсе командной строки меню реализуется перечислением вариантов и предложением ввести символ (слово, число…), означающий желаемый вариант.
Например:
1) Разворот
2) Налево
3) Прямо
4) Направо
Ваш выбор (1234) [1]?_

Такое меню управляется простым вводом нужного значения из списка. Иногда для ввода требуется нажать Enter; иначе — только «горячую клавишу», либо ввести определённое количество символов. При нажатии Enter без ввода конкретного значения может быть выполнено действие по умолчанию (в приведённом примере это «Разворот»).

Меню, управляемые указательными устройствами 
╔════════════════════════════════════╗ 
║Типичное меню в текстовом интерфейсе║ 
║  (не путать с командной строкой!)  ║ 
╟────────────────────────────────────╢ 
║ Разворот  Налево   Прямо   Направо ║
╚════════════════════════════════════╝ 

В более продвинутых интерфейсах выбор элемента меню может осуществляться «указанием» на его изображение на экране.

Хотя такие меню могут управляться и горячими клавишами тоже (в специализированных или некачественно сделанных интерфейсах «горячие клавиши» могут отсутствовать), но допускается выбор между элементами меню при помощи клавиш стрелок или указательного устройства ввода.
Меню, управляемые указательными устройствами, используются в телевизорах, мобильных телефонах и других устройствах с указательными устройствами ввода.

Трудоёмкость выбора пункта из меню 
Для уменьшения трудоёмкости выбора пункта из меню указательным устройством ввода выбираемый пункт меню должен значительно отличаться по цвету, фактуре и другим характеристикам от фона и иметь наибольшие возможные размеры (площадь).
Меню с «упором» позволяют вслепую сдвинуть курсор к упору и числом нажатий на кнопку выбрать нужный пункт меню. Турбо-меню без «упора» сделать это не позволяют.

Модернизации классического меню 
 Скрываемые элементы меню (в Microsoft Office 2000 и далее)

 Ribbon (в Microsoft Office 2007 и далее)

См. также 
 Меню «Пуск»
 Контекстное меню
 Горячие клавиши
 В браузере Mozilla Firefox панель, открываемая нажатием кнопки с тремя полосками, тоже называется «меню».

Примечания

Ссылки 
 Рекомендации W3C по элементам управления на веб-страницах
 О меню в Apple HIG
 О меню в Gnome HIG

Интерфейс пользователя
Элементы интерфейса